Систернига ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 32 км². Население — 8055 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

История 
Город основан в 1851 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Cistérniga
 Callejero de La Cistérniga

Муниципалитеты Вальядолида